Данмари́ () — топоним:

 Данмари — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Данмари — коммуна в департаменте Ивелин (Франция)
 Данмари — коммуна в департаменте Ду (Франция)

См. также 
 Данмари-сюр-Крет () — коммуна в департаменте Ду (Франция)